Die Wyschtscha Liha 1997/98 () war die 7. Auflage der höchsten ukrainischen Spielklasse im Männerfußball. Die Spielzeit begann am 9. Juli 1997 und endete am 16. Juni 1998.

Modus 
Sechzehn Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Titelverteidiger Dynamo Kiew gewann den sechsten Meistertitel in Folge. Die Mannschaften auf den beiden letzten Plätzen stiegen in die Perscha Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Dynamo Kiew

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse mit Torschützen ukranianfootball.narod.ru (ukrainisch)

Einzelnachweise 

1997
Fußballsaison 1997/98